Uznach ist der Name folgender geografischen Begriffe in der Schweiz:
 Uznach, politische Gemeinde im Kanton St. Gallen
 Grafschaft Uznach, historische Grafschaft und spätere Landvogtei am nordöstlichen Ende des Zürichsees
 Bezirk Uznach, ehemalige Verwaltungseinheit des Kantons St. Gallen

Siehe auch:
 Kloster Uznach, andere Bezeichnung für die Abtei St. Otmarsberg in Uznach
 Ruine Uznaberg, Burgruine auf dem Gebiet der Gemeinde Uznach
 Jona-Uznach Flames, Unihockeyverein mit Aktivitäten in Rapperswil, Jona und Uznach